

Clubs brésiliens de football 
 Tramways Sport Club basé à Fortaleza dans l'État du Ceará.
 Tramways Sport Club basé à Recife dans l'État du Pernambouc.